Il doppio maschile del Canada Open 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Kelly Evernden e Todd Witsken erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Evernden con Nicolás Pereira e Witsken con Jorge Lozano.

Evernden e Pereira hanno perso nel 1º turno contro Peter Doohan e Laurie Warder, così come Lozano e Witsken contro Steve DeVries e David Macpherson.

Paul Annacone e David Wheaton hanno battuto in finale 6–1, 7–6 Broderick Dyke e Peter Lundgren.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (secondo turno)
n/a
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)

 Udo Riglewski /  Michael Stich (secondo turno) 
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (primo turno) 
 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno) 
 Neil Broad /  Kelly Jones (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Canada Open 1990